Брэддок — английская фамилия. Известные носители:
 Брэддок, Джеймс — американский боксёр
 Брэддок, Эдвард — британский военачальник